Les Champs de Flambes (Champs aux Iris ou Champs d'Iris dans d'autres traductions,  en anglais) sont un marécage de la Terre du Milieu dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien.

Histoire 
Au Premier Âge se trouvait, au confluent de la rivière aux Iris (Sîr Ninglor en sindarin) et de l'Anduin, un vaste lac. Au fil du temps, le lac se transforma en marais où serpentait la rivière aux Flambes et où poussaient des iris aussi hauts que des hommes, d'où le nom donné à ce marais  en sindarin, « champs aux iris ». Il fut le théâtre, au début du Troisième Âge, du Désastre des Champs de Flambes, qui vit la mort d'Isildur et de ses trois fils aînés.

Région de la Terre du Milieu